José Afonso — cantor e compositor português conhecido por Zeca Afonso ou simplesmente Zeca 
José Luiz Ferreira Rodrigues — futebolista brasileiro conhecido por Zeca 
José Carlos Cracco Neto — futebolista brasileiro conhecido por Zeca 

Desambiguações de prenomes]
Hipocorísticos